Surge peut désigner :
 une surge glaciaire, un phénomène glaciaire brutal et bref qui consiste en une avancée très rapide d'un glacier ;
 une surge volcanique, un phénomène volcanique similaire à une nuée ardente mais de plus grandes dimensions ;
 Surge, un personnage de bande dessinée de Marvel Comics, membre des Nouveaux Mutants ;
 le Surge du Mississippi, une franchise de hockey sur glace des États-Unis.